V soubojích 9. ročníku 2. slovenské národní fotbalové ligy (SNFL) 1989/1990 se utkalo 16 týmů po dvou skupinách dvoukolovým systémem podzim–jaro.

II. SNFL – západ 

Zdroj: 

Poznámky:

Z = odehrané zápasy; V = vítězství; R = remízy; P = prohry; VG = vstřelené góly; OG = obdržené góly; B = body

II. SNFL – východ 

Zdroj: 

Poznámky:

Z = odehrané zápasy; V = vítězství; R = remízy; P = prohry; VG = vstřelené góly; OG = obdržené góly; B = body

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896–1996/1997), Libri 1997

Slovenská národní fotbalová liga
Fotbal na Slovensku v roce 1989
Sport na Slovensku v roce 1989
Fotbal na Slovensku v roce 1990
Sport na Slovensku v roce 1990